Victory Over the Sun steht für:
 Victory Over the Sun, englischer Titel der russischen Oper Pobeda nad Solncem (1913), siehe Sieg über die Sonne (Oper)
 Victory Over the Sun, Single (2013) auf Opposites, Studioalbum der britischen Alternative-Rock-Band Biffy Clyro
 Victory Over the Sun, Medienprojekt (2018) von Jörg Auzinger

Siehe auch:
 Sieg über die Sonne